Кетлинский — фамилия; имеет женскую форму Кетлинская.
 Кетлинский, Казимир Филиппович (1875—1918) — российский военный деятель, контр-адмирал, участник русско-японской войны.
 Кетлинская, Вера Казимировна (1906—1976) — русская советская писательница и сценаристка, лауреат Сталинской премии третьей степени. Дочь К. Ф. Кетлинского.
 Кетлинский, Сергей Александрович (1940—2019) — советский и российский иммунолог, член-корреспондент РАМН (2005), член-корреспондент РАН (2014). Сын В. К. Кетлинской.